Orval puede referirse a: 

El nombre común de la planta Withania somnifera.
Orval, comuna francesa situada en Cher.
Orval, comuna francesa situada en Mancha.
La abadía de Orval, en Bélgica, donde se elabora la cerveza trapense Orval.